Die WTT Contender Doha 2021 waren das erste Turnier der WTT Series 2021 im Tischtennis. Sie fanden vom 28. Februar bis 6. März 2021 im katarischen Doha statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Turnierumstände 
Das Turnier stand im Zeichen der zu diesem Zeitpunkt andauernden COVID-19-Pandemie. So sagte der chinesische Verband die Teilnahme an internationalen Turnieren bis zu den Olympischen Spielen ab, während des Turniers gab es Kritik an den Hygienevorkehrungen, und Spieler Wang Yang wurde wegen Nichteinhalten der Covid-19-Vorschriften disqualifiziert.

Weblinks 
 Contender Doha 2021 auf der Website der ITTF (abgerufen am 2. März 2021)
 Offizielle Website (abgerufen am 2. März 2021)

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Doha
Tischtenniswettbewerb in Katar
Tischtennisveranstaltung 2021